J. League 2010 var den 18:e upplagan av de japanska högstaligorna (J. League) i fotboll för herrar. Ligan bestod av två divisioner; J1 som är den allra högsta divisionen, samt J2.

J. League division 1

J. League division 1 2010 var den 46:e upplagan av Japans högstaliga i fotboll. Slutsegrare blev Nagoya Grampus från Nagoya. Totalt spelades 306 matcher med 813 gjorda mål. Gamba Osaka gjorde flest mål i turneringen (65). Joshua Kennedy från Nagoya Grampus och Ryoichi Maeda från Júbilo Iwata gjorde bägge 17 mål under seriespelet vilket gjorde dem till de spelare med flesta gjorda mål.

Nagoya Grampus, Gamba Osaka och Cerezo Osaka var de tre lag som placerade sig bäst i poängtabellen, och blev därmed direktkvalificerade till AFC Champions League 2011. Fjärdeplacerade laget Kashima Antlers blev även de kvalificerade till Champions League genom deras vinst av Emperors Cup 2010.

Poängtabell J1

Resultattabell J1
22 matcher slutade mållösa (0–0).

J. League division 2

J. League division 2 2010 var den 39:e upplagan av Japans näst högsta liga i fotboll. Slutsegrare blev Kashiwa Reysol från Kashiwa. Totalt spelades 342 matcher med 835 gjorda mål. Kashiwa Reysol och Ventforet Kofu gjorde flest mål i turneringen (71). Mike Havenaar från Ventforet Kofu gjorde 20 mål under seriespelet vilket gjorde honom till spelaren med flesta gjorda mål.

Poängtabell J2

Resultattabell J2
32 matcher slutade mållösa (0–0).

Källor

Fotnoter

2010
2010 i Japan
Fotboll i Japan
Fotbollssäsongen 2010
WP:Projekt Japan